Les Flyers de Barrie sont une équipe junior de hockey sur glace de la Association de hockey de l'Ontario. L'équipe est basée à Barrie en Ontario au Canada entre 1945 et 1960.

Historique

Saison par saison 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Références 

Barrie
Barrie
Barrie
Barrie
Barrie